Le mot Têtes-Plates peut faire référence à
 un peuple Nord-Amérindien, les Têtes-Plates, Flathead, ou Confédération Salish et Kootenai de la Nation Flathead
 un peuple Nord-Amérindien, les Chactas (peuple)